Spufford ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Spufford (* 1964), britischer Schriftsteller und Dozent
 Margaret Spufford (1935–2014), britische Historikerin
 Peter Spufford (1934–2017), britischer Mittelalter- und Wirtschaftshistoriker